La 1. A slovenska košarkarska liga 2015-2016 è stata la 25ª edizione del massimo campionato sloveno di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Helios Domžale.

Regular season

Seconda fase

Poule scudetto

Poule retrocessione

Girone promozione

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016